Mash-up – tipo di brano musicale composto interamente da parti di altri brani
 Mash-up – filmato costruito o modificato in audio o video con parti di altri filmati
 Mash-up – sito o applicazione web di tipo ibrido, cioè tale da includere dinamicamente informazioni o contenuti provenienti da più fonti